Temple Building steht für folgende Gebäude:

 Temple Building (New York), Hochhaus in Rochester, Vereinigte Staaten
 Temple Building (Toronto), Hochhaus in Toronto, Kanada

im NRHP gelistete Objekte:
 Temple Building (Massachusetts) in Marlborough, NRHP-Nr. 83000830
 Temple Block Building in Kansas City, Missouri, NRHP-Nr. 85001344